Az 1964-es labdarúgó bajnokságot a Ferencváros nyerte a Honvéd és a Tatabánya előtt. Az 1964-es Európa-bajnokságon a magyar csapat Spanyolország és a Szovjetunió mögött a harmadik helyen végzett.

A végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (26) – Novák Dezső (19), Mátrai Sándor (24), Havasi Sándor (19) – Perecsi Tibor (19), Orosz Pál (23) – Fenyvesi József (17), Varga Zoltán (25), Albert Flórián (16), Rákosi Gyula (20), Fenyvesi Máté (24).
Játszott még: Dalnoki Jenő (15), Galambos Antal (11), Rátkai László (10), Juhász István (7), Páncsics Miklós (5), Friedmanszky Zoltán (3), Vilezsál Oszkár (2), Kökény József (1).
Edző: Mészáros József
Az ezüstérmes Bp. Honvéd játékosai
Takács Béla (26) – Marosi László (22), Sipos Ferenc (25), Mihalecz Boldizsár (20) – Nógrádi Ferenc (21), Vági István (23) – Nagy György (25), Nagy Antal (17), Komora Imre (25), Tichy Lajos (25), Katona Sándor (26).
Játszott még: Dudás Zoltán (7), Tóth Kálmán (7), Posch Ferenc (6), Tussinger Antal (6), Balogh Károly (5).
Edző: Kispéter Mihály
A bronzérmes Tatabányai Bányász játékosai
Gelei József (26) – Törőcsik Ferenc (21), Hetényi Sándor (26), Juhos László (25) – Szepesi Gusztáv (25), Laczkó Mihály (26) – Bíró Gyula (19), Menczel Iván (26), Csernai Tibor (26), Szekeres József (26), Deli András (20).
Játszott még: Rácz Jenő (9), Nagy Ervin (6), Léber Ottó (5).
Edző: Kléber Gábor

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 

 Nagy Béla: FTC Napló 1964-1966 (Budapest, 1982) ()
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyarlabdarugobajnoksag 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok